

Patronyme 

 Marie Gigault de Bellefonds (1624-1706), épistolière française ;
 Bernardin Gigault de Bellefonds (1630-1694), neveu de la précédente, maréchal de France ;
 Jacques Bonne-Gigault de Bellefonds (1698-1746), prélat français ;
 Louis Maurice Adolphe Linant de Bellefonds (1799-1883), explorateur et ingénieur des travaux publics égyptiens.
 Yvon Linant de Bellefonds juriste

Toponyme 

 Bellefonds est une commune française du département de la Vienne ;
 Bellefond est une commune française du département de la Côte-d'Or
 Bellefond est une commune française du département de la Gironde
 La Haye-Bellefond est une commune française du département de la Manche ;
 Collège Bellefonds ou prieuré de Bellefonds, situé à Rouen dans le département de Seine-Maritime;